Água Viva é um livro de Clarice Lispector, publicado em 1973 e pertencente à terceira geração modernista. Foi definido como "um denso e fluente poema em prosa". Nele, é aclamada, amaldiçoada, reprimida e expandida a vida.

Clarice, com seu modo peculiar de escrita, cunha novos sentidos semânticos para verbos. Por exemplo: ser, para ela, não é verbo de ligação; é verbo intransitivo.

Agua Viva
Agua Viva